

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 8 podstawowych
 Romanówka – część miasta Garwolin
 Romanówka – kolonia wsi Chojno Nowe Pierwsze w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze
 Romanówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Siedliszcze
 Romanówka – kolonia w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Wojciechów
 Romanówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Krynice 
 Romanówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Rozprza 
 Romanówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Siemiatycze 
 Romanówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sidra 
 Romanówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Przerośl 
 Romanówka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Dwikozy

Miejscowości na Białorusi 
 Romanówka – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Izabelin

Miejscowości na Ukrainie
 Romanówka – wieś w obwodzie lwowskim, rejonie gródeckim

 Romanówka – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie żydaczowskim
 Romanówka – wieś w obwodzie mikołajowskim, w rejonie bereznehuwatskim
 Romanówka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie tarnopolskim
 Romanówka – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie trembowelskim
 Romanówka –  wieś w obwodzie winnickim, rejon berszadzki, d. województwo bracławskie
 Romanówka – wieś w obwodzie wołyńskim,  w rejonie iwanickim
 Romanówka – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie łuckim
 Romanówka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie brusiłowskim
 Romaniwka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie nowogrodzkim
 Romanówka Stojanowska – dawna wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie radziechowskim
 Romanówka Szczurowiecka – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie radziechowskim

Zobacz też 
 Romanki, Romankowo, Romanowo, Romanów, Romanówek, Romany
 Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju

Linki zewnętrzne